Somersham puede referirse a:

 Somersham (Cambridgeshire), Inglaterra
 Somersham (Suffolk), Inglaterra
 William Somersham